

Musica 
 Queer – album dei Thompson Twins del 1991
 Queer – album dei The Wolfgang Press del 1991
 Queer – singolo dei Garbage del 1995, dall'album Garbage
 Queer – singolo di Arca del 2021

Sociologia 
 Queer – termine generico utilizzato per indicare coloro che non sono eterosessuali e/o non sono cisgender
 Studi queer
 Teoria queer

Altro 
 Checca (Queer) – romanzo di William Seward Burroughs del 1985
Queers – miniserie televisiva del 2017